GNC steht für:
 Grimme, Natalis & Co, ein deutscher Hersteller von Rechenmaschinen
 Guidance, Navigation & Control (oft auch GN&C) in der Schiff-, Luft- und Raumfahrt und anderen Sparten die Führung, Navigation und Steuerung der Fahrzeuge
 GNC, US-amerikanisches Franchiseunternehmen für Gesundheit und Schönheit

GN-C steht für:
 , ISO-3166-2-Code der guineischen Hauptstadt

GNC